12-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 21 по 22 февраля 1981 года во французском Гренобле. Турнир во второй раз в истории принимала 180-метровая дорожка местного Дворца спорта (впервые — в 1972 году).

В связи с небольшими размерами арены, спринтеры и барьеристы определяли сильнейшего на дистанции 50 метров (вместо стандартных 60 м). В соревнованиях приняли участие 259 атлетов из 23 стран Европы. Было разыграно 19 комплектов медалей (11 у мужчин и 8 у женщин) в основной программе турнира. В качестве показательной дисциплины была включена спортивная ходьба на 5000 метров у мужчин.

Медалисты 
Сокращения: WB — высшее мировое достижение | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины 

 В беге на 3000 метров из-за судейской ошибки спортсмены финишировали на 1 круг раньше.
 Демонстрационная дисциплина.

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 19 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 15 стран-участниц.

Ссылки